Юния Секунда () е римлянка, живяла през 1 век пр.н.е.

Биография 
Тя е втората дъщеря на Сервилия Цепиона, любовница на Юлий Цезар и сестра на Катон Младши и на Децим Юний Силан. Сестра е на Юния Прима и Юния Терция и полусестра на Марк Юний Брут, убиецът на Юлий Цезар.

Юния е омъжена за Марк Емилий Лепид, който сключва Втори триумвират с Марк Антоний и Октавиан. Двамата имат син Марк Емилий Лепид (Младши), бъдещ сенатор.

Източници

Външни препратки 
 William Smith: Junia Secunda, A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. ed. 1813 – 1893. p. 657

Жени от Древен Рим
Юнии
Родени през 1 век пр.н.е.